Shenzhou (stad), een stad in de noordoostelijke provincie Hebei, Volksrepubliek China
Shenzhouprogramma, een Chinees ruimtevaartprogramma
Shenzhou (ruimtecapsule), een Chinees ruimtevaartuig
Shenzhou (album), een muziekalbum van de ambient-muzikant Biosphere